Регулярный сезон Евролига 2017/2018 проводится со 12 октября 2017 года по 6 апреля 2018 года. 16 команд соревнуются за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире.

Турнирная таблица

Результаты игр

Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

Тур 5

Тур 6

Тур 7

Тур 8

Тур 9

Тур 10

Тур 11

Тур 12

Тур 13

Тур 14

Тур 15

Тур 16

Тур 17

Тур 18

Тур 19

Тур 20

Тур 21

Тур 22

Тур 23

Тур 24

Тур 25

Тур 26

Тур 27

Тур 28

Тур 29

Тур 30

Ссылки 
 Официальный сайт
 Календарь регулярного сезона

Евролига 2017/2018